Йо́ртикка () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1984) — финский хоккеист.
 Йортикка, Ханну (род. 1958) — финский хоккеист.